Летняя Универсиада 1961 года — II летняя Универсиада, проходившая в Софии (Болгария) с 25 августа по 3 сентября. Проводилась на мультиспортивном стадионе Васил Левски. В универсиаде принимали участие 1270 участников (899 мужчин и 371 женщина).

Виды спорта на летней Универсиаде 1961 
В ходе Универсиады проводились соревнования по 9 видам спорта.

Баскетбол Водное поло ВолейболЛёгкая атлетикаПлаваниеПрыжки в водуСпортивная гимнастикаТеннисФехтование

Медальный зачёт 

|-align=center
|| 1 || align=left |  СССР || 21 || 23 || 7 || 51
|-align=center
|| 2 || align=left |  Япония || 9 || 5 || 4 || 18
|-align=center
|| 3 || align=left |  Венгрия || 8 || 2 || 8 || 18
|-align=center
|| 4 || align=left |  Румыния || 6 || 6 || 9 || 21
|-align=center
|| 5 || align=left |  Югославия || 4 || 0 || 0 || 4
|-align=center
|| 6 || align=left |  Чехословакия || 3 || 6 || 8 || 17
|-align=center
|| 7 || align=left |  ФРГ || 3 || 4 || 12 || 19
|-align=center
|| 8 || align=left |  Польша || 3 || 4 || 4 || 11
|-align=center
|| 9 || align=left |  Италия || 3 || 0 || 2 || 5
|-align=center
|| 10 || align=left |  Болгария || 2 || 5 || 7 || 14
|-align=center
|| 11 || align=left |  Великобритания || 2 || 5 || 4 || 11
|-align=center
|| 12 || align=left |  Швеция || 1 || 1 || 0 || 2
|-align=center
|| 12 || align=left |  ЮАР || 1 || 1 || 0 || 2
|-align=center
|| 14 || align=left |  Ирландия || 1 || 0 || 1 || 2
|-align=center
|| 15 || align=left |  Куба || 1 || 0 || 0 || 1
|-align=center
|| 16 || align=left |  Австрия || 0 || 2 || 1 || 3
|-align=center
|| 17 || align=left |  Швейцария || 0 || 2 || 0 || 2
|-align=center
|| 18 || align=left |  Бельгия || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|- class="sortbottom"
!colspan=2|Всего|| 68 ||69 ||67 ||204
|}